Rihani steht für:

 Rihani (Schriftstil), ein arabischer Schriftstil

Rihani ist der Familienname folgender Personen:

 Amin al-Rihani (1876–1940), libanesischer Schriftsteller